Wenderner Bach ist ein der Name folgender Fließgewässer:

 Wenderner Bach (Röslau), rechter Zufluss der Röslau bei Juliushammer, Stadt Wunsiedel, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Wenderner Bach (Eger), linker Zufluss der Eger gegenüber Hebanz, Stadt Marktleuthen, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern